Bryce Robins (ur. 1980) – japoński rugbysta nowozelandzkiego pochodzenia, syn poniższego
 Bryce Robins (ur. 1958) – nowozelandzki rugbysta, ojciec powyższego